Цейлон — распространённое название острова и государства Шри-Ланка.

 Цейлон () — португальские владения на Шри-Ланке в 1505—1658 гг.
 Цейлон () — нидерландские владения на Шри-Ланке в 1656—1796 гг.
 Цейлон () — британская королевская колония на Шри-Ланке, существовавшая в 1800—1948 гг.
 Доминион Цейлон () — доминион Британской империи, существовавший в 1948—1972 гг.